Пинквошинг (: от  — «розовый» и  — «отбеливание») — пиар-стратегия компаний, правительств, организаций, политических и социальных активистов, заключающаяся в подчёркнуто позитивном отношении к ЛГБТ с целью отвлечь внимание от других, негативных аспектов их деятельности. Термин был первоначально разработан организациями по борьбе с раком молочной железы, для выявления компаний, которые утверждали, что помогают больным женщинам, в то время как они фактически извлекали выгоду из их болезни.

Политические примеры

США 
Как указывает Омар Г. Энкарнасьон, профессор политических исследований в Бард-колледже, циничные обвинения в пинквошинге в адрес администрации Обамы выдвигаются в эпоху президента Трампа в связи с тем, что отстаивание прав ЛГБТ будто бы применялось при Обаме для того, чтобы отвлечь внимание от депортации миллионов нелегальных иммигрантов и неспособности привлечь к ответственности тех, кто во времена президента Буша нарушал права человека в ходе войны с терроризмом.

Великобритания 
Журналистка-феминистка Лори Пенни в статье под названием «Не настолько гомофобны, как Россия? За это не вешают себе медаль» () указывает, что политики, критиковавшие «российскую государственную гомофобию» (), не обращают внимания на поведение британских пограничников, задающих бестактные (по её мнению) вопросы желающим иммигрировать в Великобританию бисексуалам, и полагает, что такие двойные стандарты являются проявлением пинквошинга.

Сербия 
Среди аналитиков в Сербии часто возникает вопрос, является ли поддержка проведения гей-парада реальной правительственной политикой или формальным выполнением критериев ЕС. Причиной такой позиции является постепенных отказ государственных учреждений и политиков от обеспечения защиты прав ЛГБТ.

Случай пинквошинга также был зафиксирован в конце 2010 года, когда на конгрессе социалистической партии гей-активист Борис Миличевич был избран членом Главного совета на съезде Социалистической партии Сербии. Этот акт в ближайшие годы не сопровождался заметным увеличением участия других ЛГБТ-активистов и активистов в партийной жизни в Сербии, и, в частности, в отношении политики социалистов. Исходя из этого, партию обвинили в том, что решение съезда было стратегическим шагом в попытке изменить негативный международный имидж этой партии в целях вступления в Социалистический интернационал.

Израиль 
Ряд журналистов и экспертов утверждает, что положение ЛГБТ в Израиле идеализировано, в то время как их положение на палестинских территориях выставляется в самом худшем свете. Сара Шульман, писатель и профессор Городского университета Нью-Йорка, утверждает, что израильские власти использует идею о том, что Израиль дружелюбен к ЛГБТ-сообществу, чтобы продвигать общественное мнение об Израиле как о «современной демократии», «безопасной и надежной для инвестиций стране» и «солнечном туристическом курорте». Джозеф Масад, доцент кафедры современной арабской политики и интеллектуальной истории Колумбийского университета, писал, что израильское правительство якобы приукрашивает ситуацию с правами ЛГБТ для того, чтобы противопоставить её международному осуждению за нарушение прав палестинского народа. По мнению Алана Дершовица, кампания по обвинению Государства Израиль в пинквошинге — обычное проявление антисемитизма, приписывающего любым, даже самым лучшим поступкам евреев обязательно дурные мотивы.

Экономические примеры 
Из-за пинквошинга британская нефтяная компания BP также подверглась критике за попытку восстановить свой имидж, запустив кампанию по найму ЛГБТ-работников сразу после разлива нефти в Мексиканском заливе.

В 2019 году несколько компаний, которые ранее заявляли о своей поддержке ЛГБТ, включая Mariot International, Delta Airlines, UnitedHelt Group, Morgan Stanley, были подвергнуты критике за спонсирование мероприятий в честь президента Бразилии Жаира Болсонару, который назвал себя «гордым гомофобом».

Интерсекс-движение 
В июне 2016 года правозащитная организация  указала на противоречивые заявления австралийских политиков, исходя из которых, достоинство и права ЛГБТ и интерсекс-людей признаются, однако в то время вредоносные «нормализующие» операции в отношении интерсекс-детей продолжается.

В августе 2016 года правозащитная организация  описала действия по продвижению законов о равенстве или гражданском статусе без законов по запрету «нормализующих» операций на интерсекс-детях, как форму пинквошинга. Организация ранее подчеркивала уклончивые заявления правительства в докладах ООН, которые объединяет вопросы интерсекс-людей, трансгендерных людей и ЛГБТ, вместо того, чтобы решать вопросы о вредоносных практиках на интерсекс-детей.

См. также 
 Гомонационализм
 Розовый капитализм
 Фиолетовый камуфляж

Примечания 

Права ЛГБТ